

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Henrysin – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm 
 Henrysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Zakroczym 
 Henrysin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Henrysin – część wsi Wielęcin w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka